Волнения уйгур в 2008 году
 Волнения уйгур в Урумчи (2009)

См. также 
 Кульджинские события
 Уйгурские восстания XX века